La stagione 1973-74 dei New York Nets fu la 7ª nella ABA per la franchigia.

I New York Nets vinsero la Eastern Division con un record di 55-29. Nei play-off vinsero la semifinale di division con i Virginia Squires (4-1), la finale di division con i Kentucky Colonels (4-0), per poi vincere il titolo battendo nella finale ABA gli Utah Stars (4-1).

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1973-1974 delle squadre di pallacanestro
1973-1974